En Pologne, Kruszewiec peut faire référence à :

de la voïvodie de Łódź
 Kruszewiec, un village du powiat d'Opoczno,
 Kruszewiec, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kruszewiec, un village du powiat de Kętrzyn.